A Revista Espírito Livre visa ser uma publicação em formato digital, a ser distribuída em PDF, gratuita e com foco em tecnologia, mas sempre tendo como plano de fundo o software livre e tendo como temáticas abordadas sistemas livres/de código aberto, cybercultura, cultura geek/nerd,liberdade do conhecimento e compartilhamento de informação. O primeiro número foi lançado no dia 12 de abril de 2009. A publicação terá periodicidade mensal.

Clique aqui para baixar a edição n. 1 da Revista Espírito Livre

Ligações externas 

Página oficial da Revista Espírito Livre

Software livre